Турецкий женский кубок 2021 года, также называемый «Фестивальным женским трофеем 2021» (), станет пятым по счету , известный ранее, как «Кубок золотого города Алания» () — приглашающим женским футбольным турниром, который ежегодно проводится в Турции.

Текущий турнир состоится с 17 по 23 февраля в Анталии. Изначально предполагалось провести 2 отдельных, не связанных друг с другом турнира по 4 команды в каждом (на втором этапе по 2 лучшие команды от группы должны были играть по системе с выбыванием). В группе «А» по причине выявленных в составе сборной Замбии заболевших COVID-19 была произведена замена на чемпиона России 2020 года — ЦСКА, а в группе «В» из-за нежелания делегации Украины встречаться со сборной России (которая заменила сборную Болгарии) второй объявленный турнир (с участием Индии, России, Сербии и Украины) превратился в серию товарищеских матчей.

Участники 

группа А

группа B

Стадионы 
 группа А —  (Манавгат)
 группа В — Gold City Sport Complex (Анталья — для ) и Calista Sports Centre (Кадрие — для )

Турнирная таблица 

группа А

группа В (неофициальная)

Победители 
Сборная Нигерии — победитель турнира

См. также

Примечания 

Соревнования по женскому футболу
Турция
2021 год в женском футболе
Международные соревнования по футболу в Турции